Валерий Арьевич Клигер (р. 4 декабря 1938) — советский волейболист и тренер. Мастер спорта международного класса, заслуженный тренер СССР (1978).

Играл нападающего в волейбольных командах «Спартак» и ЦСКА (с 1960). С армейцами 6 раз побеждал в чемпионатах СССР (1960—1966 гг.). Серебряный призёр Спартакиады народов СССР 1967 года. Победитель Кубка европейских чемпионов 1960 и 1962 гг.

С 1968 года — тренер мужской волейбольной команды ЦСКА, чемпиона СССР (1971—1984 гг.). Тренер сборной мужской команды Москвы, серебряного призёра Спартакиады народов СССР 1975 г., чемпиона Спартакиады народов СССР 1979 г.

Тренер женской волейбольной команды ЦСКА (1984—1986 гг.). В 1984 г. команда выиграла Кубок СССР, в 1985 — чемпионат СССР. В 1986 году — Кубок европейских чемпионов. Старший тренер сборной женской молодёжной команды СССР, чемпиона Европы 1986, 1988 гг.

Награждён орденом «Знак Почёта» и медалью «За боевые заслуги».

Жена Валерия Клигера — известная советская волейболистка Т. П. Клигер.

Ссылки 
 О тренере В. А. Клигере на «Волейбольном портале» Волейбол.ру
 Интервью с В. А. Клигером в газете «Советский спорт» 

Волейболисты СССР
Волейбольные тренеры СССР
Заслуженные тренеры СССР
Чемпионы СССР по волейболу
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Тренеры ЖВК ЦСКА Москва